Rakoń – szczyt w Tatrach Zachodnich
 kolejka „Rakoń” – kolejka turystyczna w Tatrach
 Rakoń – struga dorzecza Warty, lewostronny dopływ Kokny